Favella kann meinen

 Anna Favella (* 1983), italienische Schauspielerin
 Favella (Rubiana), einen Ortsteil von Rubiana (Piemont)
 Favella (Choreotrichia), eine Gattung von Wimpertierchen